Mami, gyakori japán női név
Ninhurszag, mezopotámiai istennő, másik nevén Mami
Mami Wata, karibi mitológiai alak

Zenészek
Mami, japán zenész, teljes nevén Szaszazaki Mami
Cheb Mami, algériai rai énekes
Filmek
Mami, 1971-es argentin film
Mami, 2019-es amerikai film
egyéb
Mami az Ez a divat különszáma (1977 ősz - tél)

Lásd még 
 Mama (egyértelműsítő lap)